Lahnbach heißen:

Gewässer:
 Lahnbach (Auersbach), rechter Nebenfluss des Auersbaches bei Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Lahnbach (Faggenbach), rechter Zufluss des Faggenbachs in Kaunerberg, Bezirk Landeck, Tirol
 Lahnbach (Frösaubach), rechter Nebenfluss des Frösaubaches bei Pernau, Gemeinde Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, Steiermark
 Lahnbach (Gail), linker Zufluss der Gail bei Obertilliach, Bezirk Lienz, Tirol
 Lahnbach (Ilm), rechter Zufluss der Ilm (zur Abens) gegenüber Thalmannsdorf, Gemeinde Hilgertshausen-Tandern, Landkreis Dachau, Bayern
 Lahnbach (Inn), rechter Zufluss des Inns in Schwaz, Bezirk Schwaz, Tirol
 Lahnbach (Kainach) – zwei Zuflüsse der Kainach (zur Mur) in der Steiermark; flussabwärts:
 Lahnbach (Kainach, Lannach), rechter Zufluss bei Hötschdorf, Gemeinde Lannach, Bezirk Deutschlandsberg
 Lahnbach (Kainach, Dobl-Zwaring), rechter Zufluss bei Petzendorf, Gemeinde Dobl-Zwaring, Bezirk Graz-Umgebung
 Lahnbach (Karlgraben), rechter Nebenfluss des Karlgrabens bei Karlgraben, Gemeinde Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Lahnbach (Klingbach), rechter Seitenarm des Mühlbaches, des Oberlaufes des Klingbaches bei Halbenrain, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Lahnbach (Kornbach), rechter Nebenfluss des Kornbaches bei Lödersdorf, Gemeinde Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Lahnbach (Pretschbach), linker Nebenfluss des Pretschbaches bei Gabraun, Gemeinde Pernegg an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Lahnbach (Raab), linker Nebenfluss der Raab bei Hofstätten an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Lahnbach (Rötzbach), linker Nebenfluss des Rötzbaches bei Rötz, Gemeinde Trofaiach, Bezirk Leoben, Steiermark
 Lahnbach (Windischbach), linker Zufluss des Windischbachs  in den Ybbstaler Alpen, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

 Lahnbach (Geschützter Landschaftsteil Burgenland), Bach und geschützter Landschaftsteil bei Deutsch Kaltenbrunn, Bezirk Jennersdorf, Burgenland

Orte:
 Lahnbach (Gemeinde Zams), Rotte in der Gemeinde Zams, Bezirk Landeck, Tirol

Siehe auch:
 Lahnerbach
 Lahngraben